Lodewijk Jozef Xavier van Frankrijk (Versailles, 13 september 1751 - aldaar, 22 maart 1761) was Franse prins uit het huis Bourbon en hertog van Bourgondië.

Levensloop
Lodewijk Jozef Xavier werd geboren in het Kasteel van Versailles als de oudste zoon van dauphin Lodewijk van Frankrijk uit diens huwelijk met Maria Josepha van Saksen, dochter van koning August III van Polen. Hij was een oudere broer van de latere koningen Lodewijk XVI, Lodewijk XVIII en Karel X. Hij werd beschouwd als het favoriete kind van zijn ouders. Zijn grootvader Lodewijk XV verleende hem na zijn geboorte de titel van hertog van Bourgondië en zijn zorg werd toevertrouwd aan Marie Isabelle de Rohan.

In 1759 werd de jonge hertog door een van zijn speelkameraden van een houten paard geduwd. De jongen, die bekendstond om zijn vriendelijkheid, besloot het aan niemand te vertellen, om zijn kameraad niet in de problemen te brengen. Na dit incident begon de gezondheid van de hertog van Bourgondië snel achteruit te gaan, het bleek om een extrapulmonale tuberculose aan het been te gaan. De lijfarts van de Bourbons, Dr. Barbier, besliste om de jongen in 1760 te opereren, zonder verdoving. Wetende dat hij ging sterven, lieten zijn ouders hem op 29 november 1760 dopen, met Lodewijk XV en zijn echtgenote Maria Leszczyńska als peetouders. Rond 1761 werd de hertog aan zijn bed gebonden, omdat hij niet meer in staat was om zijn benen te bewegen. Op 22 maart 1761 stierf Lodewijk Jozef Xavier aan de gevolgen van zijn ziekte, negen jaar oud.

Huis Bourbon
Hertog van Bourgondië
Frankrijk, L